USS Claxton je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Claxton (DD-140)
 USS Claxton (DD-571)

Claxton